Лесовка — название населённых пунктов на Украине:

 Лесовка — село в Марьинском районе Донецкой области.
 Лесовка — село в Андрушёвском районе Житомирской области.
 Лесовка — село в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.
 Лесовка — село в Сахновщинском районе Харьковской области.